Sawonie – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Sawonie – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim